Заамар () — сомон аймака Туве, Монголия.

Центр сомона — посёлок Бат Ульзийт находится в 200 километрах от города Зуунмод и в 180 километрах от столицы страны — Улан-Батора.

Есть школа, больница, торгово-культурные центры.

География 
На территории сомона постираются хребты Заамар (1000—1500 метров). Водятся волки, лисы, олени, лоси, корсаки, зайцы.

Климат резко континентальный. Средняя температура января −24°С, июля +19°С. В год в среднем выпадает 200—320 мм осадков.

Имеются запасы золота, железной руды, стройматериалов.

Экономика и культура 
В 1980-х и 1990-х годах в сомоне располагались одни из ведущих сельских хозяйств страны. В 2011 году количество скота достигло 400 тысяч и по количеству скота на семью Заамар занял 9 место в аймаке.

В сомоне есть две школы, два детских сада, полиция, два медицинских учреждения, общежитие школы, рассчитанное на 150 учеников, художественная галерея, швейный цех, супермаркеты и пекарня.

Примечания 

Сомоны аймака Туве